Андре́й Русла́нович Смета́нин (21 июня 1969, Пермь) — советский и российский футболист, вратарь.

Большую часть карьеры на высшем уровне провёл в московском «Динамо», где за 11 сезонов сыграл 156 матчей и пропустил 169 голов во всех турнирах.

Занимал пост генерального директора мини-футбольного клуба «Динамо-2» до расформирования команды в 2010 году. Работал в СДЮСШОР Юность Москвы «Спартак-2» по футболу.

Достижения 
 2-кратный чемпион России по футболу 1999, 2000
 Обладатель Кубка России 1995 года
 Серебряный призёр чемпионата России 1994 года.
 Бронзовый призёр чемпионата России 1992, 1993, 1997 годов
 Обладатель Кубка РСФСР (для команд 2-й лиги) 1987 года
 В Списке 33 лучших футболистов чемпионата России: № 2 (1996), № 3 (1995).

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Звезда» Пермь
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва (1986)
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Титан» Клин
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «СОЮЗ-Газпром»
Игроки ФК «Лобня»